Wyniki Grand Prix Danii 2003, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to dziewiąte zawody o Wielką Nagrodę Danii, a pierwsze rozegrane w Kopenhadze.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Jesper B. Jensen i Charlie Gjedde). Kontuzjowanych Marka Lorama, Krzysztofa Cegielskiego, Lee Richardsona Hansa Andersena zastąpiło czterech zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Peter Karlsson, Ronni Pedersen, Robert Dados i Roman Poważnyj. W nawiasach podano numery stałe.

 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania) (28) Robert Dados (Polska)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (25) Hans Andersen (Dania) (27) Ronni Pedersen (Dania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania) (29) Roman Poważny (Rosja)
 (23) Jesper B. Jensen (Dania)
 (24) Charlie Gjedde (Dania)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Dania
2003
2003 w Danii
Sport w Kopenhadze